Baywatch  puede referirse a:

 Baywatch, serie de televisión estadounidense emitida de 1989 a 2001.
 Baywatch, película de comedia y acción estadounidense de 2017 dirigida por Seth Gordon.
 Baywatch, serie de televisión estadounidense emitida de 1995 a 1997.